Megerle von Mühlfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Eugen Megerle von Mühlfeld (1810–1868), österreichischer Jurist und Politiker

 Karl Megerle von Mühlfeld (1897–1973), deutsch-schweizerischer Schriftsteller und Politiker